Casteret est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Norbert Casteret (1897–1987), spéléologue et écrivain français ;
 Élisabeth Casteret (1905–1940), spéléologue française, épouse du précédent ;
 Jean Carteret (1906–1980), philosophe, poète, essayiste, graphologue et astrologue français ;
 Anne-Marie Casteret (1948–2006), journaliste française.

Notes et références 

Patronyme français